Суперкубок Литви з футболу 2021 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 квітня 2021 року між чемпіоном Литви клубом Жальгіріс (Вільнюс) і володарем кубка Литви клубом Паневежис.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021
Литва
2021 у литовському спорті